I'm with You (album), album Red Hot Chili Peppersa
 I'm with You, album Delberta McClintona
 "I'm with You (Avril Lavigne)", pjesma Avril Lavigne